Molekulska formula -{C6H7NO2}- se može odnositi na:

 Etil cijanoakrilat
 N-Etilmaleimid